Pontos (griechisch  „Meer“, lateinisch Pontus) steht für:

 Schwarzes Meer, Binnenmeer zwischen Vorderasien, Südost- und Osteuropa  
 Pontisches Gebirge, Nordanatolisches Randgebirge an der Schwarzmeerküste
 Pontos (Region), antike Region an der kleinasiatischen Südküste des Schwarzen Meeres 
 Königreich Pontos, hellenistisches Königreich am Schwarzen Meer (291 v. Chr. bis 63 v. Chr.)
 Teil der römischen Doppelprovinz Bithynia et Pontus
 Dioecesis Pontica, spätantike Verwaltungseinheit
 verschiedene Teile römischer Provinzen:
 Pontus Cappadocius, Pontus als Teil des Herrschaftsgebietes von Archelaos (Kappadokien)
 Pontus Galaticus, Teil der Provinz Galatia
 Pontus Polemoniacus, ehemaliges Klientelkönigreich, Teil von Galatien, siehe Pontos (Region)#Römische Provinz

 Republik Pontos, ein kurzlebiger Staat in der gleichnamigen Region (1917 bis 1922)

 Pontos (Mythologie), ein Meeresgott der griechischen Mythologie
 Pontus (Vorname), ein schwedischer Vorname

Siehe auch:
 pontisch
 Pontosgriechen, auch Pontusgriechen oder Pontier
 Pontus und Sidonia
 Ponthoz